Известны следующие полные тёзки «Николай Александрович Гревениц»:
 Гревениц, Николай Александрович (1848—1898) — российский государственный деятель, барон, тайный советник, гофмейстер, губернатор Виленской губернии.
 Гревениц, Николай Александрович (1874—1931) — российский государственный деятель, барон, действительный статский советник, камергер, губернатор Херсонской и Черниговской губерний.